Landtagswahlkreis 101 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Paderborn II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Warendorf II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Gelsenkirchen III (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Wattenscheid (1947 bis 1962)